Замена:
 Замена (фильм, 1996) ().
 Замена (фильм, 2001) ().
 Замена (фильм, 2010) ().
 Замена (Остаться в живых).
  режиссёра Оле Борнедаля (Ole Bornedal) IMDB .

См. также 
 Замена